Портбоу () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Занимает площадь 9,21 км². Население (2005) — 1 374 человека.

Находится на границе с Францией. В годы Гражданской войны через Портбоу республиканцы поддерживали связи с Францией, а в 1940 году через этот пункт в Испанию устремились беженцы (после её оккупации Гитлером). Здесь покончил с собой и похоронен философ Вальтер Беньямин.

Фото

Население

Примечания 

Муниципалитеты Жироны